USS Chicago — кораблі ВМС США, названі на честь міста Чикаго.

 USS Chicago (1885) — бронепалубний крейсер ВМС США. На службі протягом 1889-1927 років. Проданий у 1936 році.
 USS Chicago (CA-29) — важкий крейсер типу «Нортгемптон» ВМС США. Збудований у 1931 році. Потоплений 30 січня 1943 року в бою біля острова Реннелл.
 USS Chicago (CA-136) — важкий крейсер типу «Балтимор» ВМС США. На службі протягом 1945-1947 і 1964-1980 років. Проданий на злам у 1991 році.
 USS Chicago (SSN-721) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1986 році Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни